Alexander Goldin (1964-), joueur d'échecs américain ;
 Anna Göldin ou Anna Göldi (1734-1782), dernière femme exécutée pour sorcellerie en Suisse ;
 Daniel Goldin (1940-), ancien administrateur de la NASA ;
 Nan Goldin (1953-), photographe américaine ;
 Rebecca Goldin, mathématicienne américaine ;
 Stephen Goldin (1947-), écrivain américain de science-fiction.

Homonymie de patronyme